{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Rothmans Grand Prix
|-
|align = "center" | Рединг, Англия
|-
|align = "center" | 1987
|-
|align = "center" | Hexagon Theatre
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 60 000
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион 
|-
| Чемпион 1986 — Джимми Уайт
|-
| Чемпион 1987 — Стивен Хендри 
|-
| Финалист — Деннис Тейлор
|-
|}

Гран-при 1987 (, также известен как Rothmans Grand Prix 1987'' — по названию главного спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Рединге (Англия). Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Денниса Тейлора со счётом 10:7. Предыдущий чемпион, Джимми Уайт, проиграл в первом же раунде.

Результаты 

1/16 финала

Матчи из 9 фреймов

 Тони Драго 5:3 Джимми Уайт 
 Вилли Торн 5:2 Роджер Бэйлс 
 Грэм Крипси 5:4 Пол Гибсон 
 Питер Франсиско 5:2 Джо Джонсон 
 Деннис Тейлор 5:3 Билл Вербенюк 
 Клифф Уилсон 5:3 Джон Вирго 
 Гэри Уилкинсон 5:3 Сильвиньо Франсиско 
 Стив Ньюбери 5:0 Клифф Торбурн 

 Боб Шаперон 5:0 Пэт Хулихэн 
 Мик Фишер 5:4 Мартин Кларк 
 Джон Пэррот 5:0 Кирк Стивенс 
 Терри Гриффитс 5:3 Тони Чеппел 
 Тони Ноулз 5:2 Дэвид Ро 
 Эдди Чарльтон 5:3 Рэй Эдмондс 
 Стивен Хендри 5:1 Джим Чемберс 
 Стив Дэвис 5''':1 Джим Вич

Ссылки 

 Результаты турнира на snookerdatabase 
 Другие данные о Гран-при 1987 на Chris Turner’s SNOOKER ARCHIVE 

Гран-при (снукер)
1987 год в снукере